Grobien ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Grobien (* 1938), deutsche Mäzenin und Golfsportlerin 
 Susanne Grobien (* 1960), deutsche Politikerin (CDU)